Krzyś – zdrobnienie imienia Krzysztof
 Krzyś – postać występująca w Kubusiu Puchatku